Джон де Кро́мвель, 1-й и последний барон Кромвель (; ум. до 8 октября 1335) — английский аристократ.

Сын Ральфа де Кромвеля и Маргарет де Сомери.

Констебль замка Чепстоу (1307—1308). Трижды назначался  (в 1307/8, 1310—1323 и 1326/27 1335 годах).

10 марта 1307/8 года был пожалован титулом барона Кромвеля.

Участник битвы при Боробридже (1322) на стороне Эдуарда II.

Был женат на Идонее де Випонт (дочери ), но потомства не оставил.

В 1375 году — через 40 с лишним лет после его смерти — его правнучатый племянник Ральф был пожалован возрождённым титулом барона Кромвеля.

Комментарии

Примечания 

Кромвели (потомство Ральфа)
1
Констебли Тауэра